

Astronomia 
 Cratere Virga – cratere sulla superficie di Venere

Geologia 
 Virga (esogeologia) – termine latino che indica una caratteristica superficiale che si distingue come una striscia di colore differente dal terreno circostante

Meteorologia 
 Virga – caratteristica accessoria di certe nubi che consiste in scie di precipitazione inclinate o verticali

Musica 
 Virga (neuma) – neuma elementare, insieme al punctum, utilizzato nel canto gregoriano

Persone 
 Pietro Virga (1920-2004) – avvocato e docente italiano
 Valerio Virga (1986) – calciatore italiano
 Vincenzo Virga (1936) – mafioso italiano